Марія I (1542–1587) — королева Шотландії (1542–1567).
 Марія I Тюдор (1516–1558) — королева Англії (1553–1558).
 Марія I (королева Португалії) (1734–1816) — королева Португалії (1777–1816).